Asota és un gènere de papallones nocturnes pertanyent a la família Noctuidae. És originari de l'Àfrica, l'Àsia i Madagascar.

Taxonomia 
 Asota albiformis 
 Asota albivena 
 Asota alienata 
 Asota antennalis 
 Asota australis 
 Asota avacta 
 Asota brunnescens 
 Asota caledonica 
 Asota canaraica 
 Asota caricae 
 Asota carsina 
 Asota chionea 
 Asota circularis 
 Asota clara 
 Asota comorana 
 Asota concinnula 
 Asota concolora 
 Asota contorta 
 Asota darsania 
 Asota diana 
 Asota diastropha 
 Asota dohertyi 
 Asota egens 
 Asota eusemioides 
 Asota fereunicolor 
 Asota fulvia 
 Asota heliconia 
 Asota heliconioides 
 Asota iodamia 
 Asota isthmia 
 Asota javana 
 Asota kageri 
 Asota kinabaluensis 
 Asota orbona 
 Asota paliura 
 Asota paphos 
 Asota plagiata 
 Asota plaginota 
 Asota plana 
 Asota producta 
 Asota sericea 
 Asota spadix 
 Asota strigosa 
 Asota subsimilis 
 Asota suffusa 
 Asota sulawesiensis 
 Asota tigrina 
 Asota tortuosa 
 Asota trinacria 
 Asota woodfordi

Referències 
 Asota a funet.fi
 Natural History Museum Lepidoptera genus database

Noctúids